Laufer ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Laufer (* 1965), deutsche Schriftstellerin
 Berthold Laufer (1874–1934), deutscher Ostasienforscher
 Daniel Laufer (* 1989), deutscher Journalist, Musiker und Filmkomponist
 Ernst Laufer (1850–1893), deutscher Geologe
 Franz Friedrich Laufer (1858–1937), preußischer Polizeikommissar
 Franz-Josef Laufer (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Gerda Laufer (1910–1999), deutsche Politikerin (SPD), MdL Bayern
 Günther Laufer (1907–1992), deutscher Kunstschmied, Restaurator und Metallbildhauer
 Hans-Jürgen Laufer (* 1948), deutscher Unternehmer und Fußballfunktionär
 Hartmut Laufer, deutscher Sachbuchautor
 Heinrich Laufer (* 1924), österreichischer Schriftsteller
 Heinz Laufer (1925–2010), deutscher Leichtathlet und Kommunalpolitiker
 Heinz Laufer (Politikwissenschaftler) (1933–1996), deutscher Jurist und Politikwissenschaftler
 Henry Laufer, US-amerikanischer Musikproduzent, bekannt unter dem Pseudonym Shlohmo
 Hildrun Laufer (* 1939), deutsche Leichtathletin und Olympiamedaillengewinnerin
 Jochen Laufer (1956–2016), deutscher Historiker
 Johann Laufer (1857–1924), hessischer Politiker (HBB)
 Johann Rudolf Laufer (1753–1833), Schweizer Bäcker, Soldat und Gouverneur in Curaçao
 Josef Laufer (* 1939), tschechischer Entertainer, Sänger und Schauspieler
 Karl Laufer (1885–1962), hessischer Politiker (DVP)
 Margit Laufer (* 1990), österreichische Fernsehmoderatorin
 Maria Laufer-Herbst (* 1943), deutsche Grafikerin und Malerin
 Marion Laufer, deutsche Fußballspielerin
 Max Laufer, deutscher Architekt im 19. Jahrhundert, im zaristischen Russland tätig
 Michael Laufer, deutscher Basketballtrainer und -funktionär
 Oswald Laufer (1905–1933), deutscher Antifaschist, SPD-Angehöriger und SA-Opfer
 Paul Laufer (Theologe) (1871–1959), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Paul Laufer (1904–1969), deutscher Politiker (SPD, KPD, SED) und Abteilungsleiter im Ministerium für Staatssicherheit
 Paul Laufer (Kameramann), südafrikanischer Kameramann
 Peter Laufer (1936–2016), deutscher Leichtathlet
 Stefan Laufer (* 1959), deutscher Apotheker und Hochschullehrer
 Tal Laufer (* 1985), israelischer Schriftsteller
 Walter Laufer (1906–1984), US-amerikanischer Schwimmer
 Wolfgang Laufer (1940–2022), deutscher Historiker und Archivleiter

Siehe auch:
 Lauffer
 Läufer